Значения:

 «H-II Transfer Vehicle» (или HTV) — японский грузовой космический корабль;
 «H-II» — японская ракета-носитель (см. также: H-IIA, H-IIB);
 «H II-область» — области ионизированного водорода в космосе (разновидность эмиссионных туманностей);